A briglia sciolta – film del 1961 diretto da Roger Vadim
 A briglia sciolta – Titolo originale del romanzo Cavalli in fuga
 A briglia sciolta – album discografico di Caterina Valente